Фамилија Очоа има више значења:

 Фамилија Очоа, Колонија Идалго (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Очоа, Колонија Колорадо Нумеро Трес, Коралес (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Очоа, Колонија Тријангуло (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Очоа (Тихуана), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Очоа (Корехидора), насеље у округу Керетаро у Мексику